Masters 2013 − nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany został w Alexandra Palace w Londynie (Anglia) w dniach 13-20 stycznia 2013 roku.

Obrońcą tytułu był Australijczyk Neil Robertson, który w finale przegrał z Anglikiem Markiem Selby.

Nagrody 
Zwycięzca: 175 000 £
II Miejsce: 85 000 £
Półfinalista: 40 000 £
Ćwierćfinalista: 20 000 £
Ostatnia 16: 9 000 £

Najwyższy break turnieju: 8 000 £

Łączna pula nagród: 500 000 £

Zawodnicy

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 
  Mark Allen 138, 136
  Neil Robertson 132, 127, 111, 105, 101, 100
  Stephen Maguire 131, 110
  Shaun Murphy 130
  Ding Junhui 127, 103
  John Higgins 117
  Graeme Dott 111, 111
  Barry Hawkins 109
  Judd Trump 107, 105
  Mark Selby 102

Bibliografia 
 Masters 2013 na snookerworld.pl

Masters
Nierankingowe turnieje snookerowe